Le Xian de Feng peut faire référence à :

 Xian de Fēng (丰县), une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Xian de Fèng (凤县), une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.